Bekenntnisfreiheit steht für:
 Religionsfreiheit
 Die Freiheit in Bezug auf christliche Glaubensbekenntnisse in den bekenntnisfreien Kirchen